Rejon nowogrodzki – jednostka administracyjna wchodząca w skład obwodu żytomierskiego Ukrainy. 

Rejon został utworzony w 1923 roku. Jego powierzchnia wynosi 2098 km2, a ludność liczy około 46 tysięcy mieszkańców. Siedzibą władz rejonowych jest Nowogród Wołyński.

Na terenie rejonu znajduje się 1 osiedlowa rada i 39 silskich rad, obejmujących 105 wsi i 4 osady.

Spis miejscowości

Przypisy